Baby It's You pode ser:

Baby It's You (canção), uma canção de Burt Bacharach.
Baby It's You (Jojo), uma canção da cantora Jojo.

Desambiguação